Paray peut faire référence à :

Lieux 
 Paray-Douaville dans les Yvelines,
 Paray-le-Frésil et Paray-sous-Briailles dans l'Allier,
 Paray-le-Monial en Saône-et-Loire, 
 Paray-Vieille-Poste dans l'Essonne.

Personnalités 
 Paul Paray (1886-1979), chef d'orchestre et compositeur français.
 Lucile Paray couturière et costumière de la première moitié du , au générique de Samson par exemple.

Ancien nom de commune dans l'Essonne